Sigismund er et mandligt fornavn, der ligesom Sigmund er en afart af navnet Siegmund.

Liste over herskere med navnet Sigismund 
 Sigismund af Burgund (død 524) – en burgundisk konge (516-524)
 Sigismund (Tysk-romerske rige) (også Siegmund) (1368-1437) – en tysk-romersk kejser (1433-1437)
 Sigismund Báthory (1572-1613) – en transsylvansk fyrste

Sigismund 1. 
 Sigismund 1. Kejstutavicz – en litauisk storfyrste (1432–1440)
 Sigismund 1. af Polen (1467-1548) – en polsk konge (1506-1548)
 Sigismund 1. af Anhalt – en fyrste af Anhalt (1382-1405)
 Sigismund 1. Rákóczi (1544-1608) – en transsylvansk fyrste (1607-1608)
 Sigismund 1. von Volkersdorf (ca. 1391-1461)- ærkebiskop af Salzburg (1452-1461)

Sigismund 2. 
 Sigismund 2. August af Polen (1520-1572) – en polsk konge (1548-1572)
 Sigismund 2. af Anhalt – en fyrste af Anhalt (1405-1448)
 Sigismund 2. af Litauen, se Sigismund 1. af Polen
 Sigismund 2. von Hollenegg (død 1495) – ærkebiskop af Salzburg (1494-1495)

Sigismund 3. 
 Sigismund 3. Vasa af Polen (1566-1632) – en polsk og (1587-1632) og svensk (1592-1599) konge
 Sigismund 3. af Anhalt – en fyrste af Anhalt (1474-1487)
 Sigismund 3. af Litauen, se Sigismund 2. August af Polen

Sigismund ... 
 Sigismund (Žigmund) – en biskop af Zagreb (1102)
 Sigismund von Kollonitz (også: Kollonitsch, Kollonich, Collonicz; 1677–1751) – ærkebiskop af Wien og kardinal
 Sigismund af Lamberg (død 1488) – første biskop af Laibach (Ljubljana)
 Sigismund af Sachsen (1416-1471) – hertug og biskop af Würzburg
 Sigismund Franz af Tyrol (1630-1665) – hertug (1662-1665) og biskop af Tyrol
 Sigismund Waitz (1864–1941) – fra 1934 til 1941 ærkebiskop af Salzburg

Andre personer med fornavnet Sigismund 
 Sigismund Finckelthaus (1579–1644) – tysk jurist og rektor for Universität Leipzig samt borgmester i Leipzig
 Sigismund Ludvig Schulin (1777-1826) – dansk lensgreve og amtmand
 Sigismund von Neukomm (1778–1858) – tysk komponist, pianist og diplomat
 Sigismund Ludvig Schulin (1846-1929) – dansk lensgreve
 Sigismund Thalberg (1812-1871) – tysk komponist og pianist

Sigismund som familienavn 
 Berthold Sigismund (1819–1864) – tysk læge, pædagog, digter og politiker

Drengenavne